Akademia Morska w Gdyni
 Akademia Morska w Szczecinie